Puc je lahko:

 Puc, naselje v občini Kostel
 Puc, priimek več znanih ljudi